Myrpytta kan avse:
 Myrpytta – tidigare namn på en vadarfågel Calidris falcinellus som tillhör familjen snäppor, se Myrsnäppa 
 Myrpytta – bygdemål på en fågel Pluvialis apricaria som tillhör familjen pipare, se Ljungpipare